Monnayeur peut faire référence à :
 un monnayeur, un ouvrier qui effectue la frappe de la monnaie ;
 un monnayeur, un dispositif utilisé dans les distributeurs automatiques.